Bournazel (Aveyron)
 Bournazel (Tarn)